Madarame (斑目 o 班目) es un apellido japonés. Es el apellido de:
 Hideo Madarame (班目秀雄, 1944-), ciclista japonés;
 Rikihiro Madarame (斑目力曠, 1937-), empresario japonés.

También es el apellido de los siguientes personajes ficticios:
 Harunobu Madarame (斑目晴信), de Genshiken;
 Ikkaku Madarame (斑目一角), de Bleach.
 Ichiryusai Madarame (斑目 一流斎), de Persona 5

Apellidos japoneses